Vážany kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Vážany (okres Blansko)
 Vážany (okres Uherské Hradiště)
 Vážany (okres Vyškov)
 Vážany nad Litavou in het district Vyškov